est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 diéthylène glycol, numéro CAS 
 1,2,4-butanetriol, numéro CAS 

 Orthoester
 orthoformiate de triméthyle, numéro CAS